Jméno Ostravak může označovat:
 obyvatel Ostravy
 Ostravak Ostravski – blogger
 Ostravak (hnutí) - politické hnutí